Konfederace je obecně synonymum slov asociace, sdružení nebo spolek. Používá se zejména pro určitý volnější typ sdružení států nebo pro sdružení organizací. 

Jako termín může označovat například tyto subjekty:
konfederace států – volný svazek států
Konfederované státy americké
Švýcarská konfederace
Česká konfederace, zemské zřízení českých stavů za první fáze třicetileté války
Barská konfederace, Radomská konfederace, Tarnowská konfederace ozbrojené svazy polských šlechticů v 18. století
Konfederace politických vězňů České republiky
Konfederace odborových svazů
Českomoravská konfederace odborových svazů
Mezinárodní odborová konfederace
Konfederace umění a kultury, odborový svaz
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů
Česká konfederace porodních asistentek
Evropská konfederace spaloven
Evropská konfederace stavebníků
Evropská marketingová konfederace
Konfederace evropských rozvojových neziskových organizací CONCORD
Asijská fotbalová konfederace
Benediktinská konfederace, sdružení kongregací založené roku 1893
Konfederace klasického bluegrassu ČR a SR
Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků NATO
Evropská konfederace bývalých bojovníků
Mezinárodní konfederace vojenských táborů nucených prací
Česká podnikatelská konfederace o. s. 
Mezinárodní konfederace pro termickou analýzu a kalorimetrii
KONDOR, konfederace nezávislých – dětská organizace

Související články 
sdružení, spolek, asociace, federace, unie

Reference